José Carvajal puede referirse a:

 José Carvajal Hué (1835 - 1899), político, abogado, economista, escritor y periodista español.
 José Segundo Carvajal (1791 - 1866), ingeniero militar y político novohispano (mexicano al despertar de la nueva nación) gobernante de Yucatán.
 José de Carvajal y Lancaster (1698 - 1754), político español.
 José Idiáquez Carvajal (1778 -1848 ), marqués consorte de Ariza.
 Tomás José González Carvajal (1753 - 1834), escritor, traductor, poeta, hebraísta y político español.
 José Roberto Matera Carvajal (1978 - ), músico, compositor e intérprete colombiano.